In the Service of the State – cortometraggio del 1912 diretto da Francis J. Grandon
In the Service of the State – cortometraggio del 1916 diretto da James W. Horne, tredicesimo episodio del serial The Social Pirates